Сигневичский сельсовет () — административная единица на территории Берёзовского района Брестской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Сигневичи.

Состав 
В состав сельсовета входят 4 агрогородка и 16 деревень:

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Берёзовский райисполком

Сельсоветы Берёзовского района (Брестская область)